Een inspecteur of inspectrice is een werknemer of ambtenaar die controleert of de wetgeving wordt nageleefd en/of gestelde normen worden gehaald.
 belastinginspecteur
 bij de politie duidt het een rang aan, zie inspecteur (politie)
 arbo-inspecteur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie
 inspecteur voor voedselveiligheid en hygiëne
 inspecteur in het Nederlandse of Vlaamse  onderwijs
 milieu-inspecteur
 inspecteur-generaal, hoge ambtenaar op een Nederlands ministerie
 woninginspecteur een persoon (vaak zelfstandig ondernemer) die ten behoeve van de aankoop en verkoop van de woning een woning inspectie uitvoert. De woning inspectie vormt sinds 2021 een verplicht onderdeel van de woning  taxatie die verplicht moet worden gemaakt bij aan- en verkoop van een woning.

Zie ook 
 Inspectie